Sakmar oder Sakmár ist der Familienname folgender Personen:

 John J. Sakmar, US-amerikanischer Filmproduzent
 Peter Sakmár (* 1978), slowakischer Geistlicher
 Thomas Sakmar (* 1956), US-amerikanischer Mediziner, ehemaliger Präsident der Rockefeller University

Sakmar steht für:

 Sakmar (Russland), ein Dorf in Baschkortostan